Charles Plumb (1899-1982), dessinateur de comics américain.
 Josiah Burr Plumb (1816-1888), homme politique canadien.
 Edward H. Plumb (1907-1958), compositeur américain.
 Henry Plumb (1925-2022), homme politique britannique.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme